In Roermond zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Oude watertoren (Roermond) gebouwd in 1898 gesloopt in 1945
 Nieuwe watertoren (Roermond) gebouwd in 1930